De spelbreker (boek), een boek van Stephen King uit 1992.
Gerald's Game (film), een Amerikaanse film uit 2017, gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen King.